Maria Halicka (zm. 11 stycznia 1341) – księżniczka halicko-lwowska, księżna czerska z dynastii Rurykowiczów.

Córka Jerzego I i Eufemii, córki księcia kujawskiego Kazimierza I. Najpóźniej w 1310 poślubiła Trojdena mazowieckiego, z którym miała czworo dzieci: Bolesława Jerzego II, Eufemię, Siemowita III i Kazimierza I. Siostra Lwa II księcia włodzimierskiego i Andrzeja II księcia halickiego.

Wywód rodowodowy 

Romanowicze
Urodzeni w XIII wieku
Zmarli w 1341
Żony polskich książąt